est un mot anglais signifiant « hasard ». Il peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , titre original dUne chance sur deux,  épisode de la  saison des Experts () ;
 , titre original du Battement d'ailes du papillon, film français de Laurent Firode sorti en 2000.

 Album 

 , album de Fozzy sorti le  ;
 ''''', album de Rachael Yamagata sorti le .